Александр Аронов:
 Аронов, Александр Борисович (1921—1970) — режиссёр цирка и театра, писатель.
 Аронов, Александр Михайлович (род. 1950) — российский учёный, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических наук, генеральный директор ОАО ЛОМО.
 Аронов, Александр Яковлевич (1934—2001) — русский поэт, публицист и обозреватель, педагог.